Mary Hawton e Thelma Long hanno battuto in finale Mary Carter e Beryl Penrose 6-2, 5-7, 9-7.

Teste di serie 

 Mary Hawton /  Thelma Long (Campionesse)
 Mary Carter /  Beryl Penrose (finale)

 Nell Hopman /  Gwen Thiele (semifinali)
 Fay Muller /  Daphne Seeney (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Australian Championships 1956